Камерата () может означать:

 Камерата (вокальная группа) — белорусская вокальная группа из Минска 
 Камерата-Корнелло — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо
 Камерата-Нуова — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Рим
 Камерата-Пичена — коммуна в Италии, в регионе Марке, в провинции Анкона

См. также 

 Камера